Verdandi kan syfta på:

 Verdandi – tidigare namn på livförsäkringsbolaget inom Veritas Skadeförsäkring
 Verdandi (mytologi) – en mytologisk figur i nordisk mytologi
 Verdandi (organisation) – en socialpolitisk organisation
 Verdandi (tidskrift) – en pedagogisk tidskrift utgiven 1883-1927 och grundad av Anna Sandström och Lars Hökerberg
 Verdandihuset – hus i Åbo centrum med många svenskspråkiga verksamheter
 Föreningen Verdandi – en politisk studentförening i Uppsala
Verdandis småskrifter – skrifter under åren 1888-1954
 GGF Verdandi – gymnasieförbund vid Vasaskolan, Gävle
  Verdandispexet 
 IF Verdandi – en idrottsförening i Eskilstuna

Se även
 Verdandigatan – flera